Lamellidoris är ett släkte av snäckor. Lamellidoris ingår i familjen Onchidorididae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Nakensnäckor
Lamellidoris